Il Nuovo Partito Progressista (NPP o PNP) può riferirsi ai seguenti partiti politici:

Nuovo Partito Progressista (Porto Rico) – partito politico portoricano.
Nuovo Partito Progressista (Portogallo) – ex partito politico portoghese attivo dal 1876 al 1910.

Pagine correlate 
 Partito Progressista